Der Weltcup der Nordischen Kombination 2012/13 begann am 24. November 2012 in Lillehammer und  endete am 16. März 2013 in Oslo. Höhepunkt der Saison war die Nordische Skiweltmeisterschaften 2013, die vom 20. Februar bis zum 3. März 2013 im Val di Fiemme ausgetragen wurde.

Der Deutsche Eric Frenzel gewann zum ersten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup, womit er diesen Titel als dritter deutscher Athlet gewann und den Vorjahressieger Jason Lamy Chappuis ablöste. Dabei dominierte er besonders in der zweiten Saisonhälfte, nachdem sowohl die Norweger als auch Lamy Chappuis erfolgreicher in die Saison gestartet waren.

Die Nationenwertung konnte Deutschland mit einem deutlichen Vorsprung vor Norwegen für sich entscheiden. Insgesamt kamen Athleten aus 13 Nationen in die Wertung.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2012
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2012/13
 Liste der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination

Weblinks 
 

Weltcup der Nordischen Kombination
Wintersport-Weltcup 2012/13